Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2015/16 — 19-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, проходивший со 2 октября 2015 года по 10 января 2016 года. Всего в турнире приняли участие 17 стран, каждую из которых представляло по одной команде. Победителем турнира второй раз в своей истории стал французский клуб «Руан», занявший первое место в суперфинале. Как победитель Континентального кубка, «Руан» сможет принять участие в розыгрыше Хоккейной Лиги чемпионов сезона 2016/2017.

Участвующие команды 
В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2016 года приняли участие 17 команд из 17 стран. 4 команды начали турнир с первого раунда, 7 — со второго и 6 — с третьего. Как и на предыдущем турнире в суперфинал не были автоматически допущены две команды, а разыграли трофей только клубы, занявшие первые и вторые места на третьем этапе.

Первый раунд 
Матчи первого раунда проходили с 2 по 4 октября 2015 года в Белграде, Сербия. Победитель группы вышел во второй раунд.

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли с 23 по 25 октября 2015 года в Мишкольце (Венгрия) и Тыхы (Польша). Победители групп вышли в третий раунд. Первоначально в группе C должен был сыграть софийский ЦСКА как победитель группы A. Однако, болгарская команда отказалась от участия из-за финансовый проблем, и её место во втором раунде занял «Партизан».

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Группа C 

Время местное (UTC+2).

Третий раунд 
Матчи третьего раунда прошли с 20 по 22 ноября 2015 года в Азиаго (Италия) и Руане (Франция). Команды, занявшие первые два места в группах, вышли в суперфинал.

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Группа E 

Время местное (UTC+1).

Суперфинал 
Суперфинал проходил с 8 по 10 января 2016 года. 1 декабря 2015 года было объявлено, что проведение суперфинала доверено Руану, Франция.

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их команды.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:

Примечания

Ссылки 
 
 

2015/16
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее